Svartfjell (norwegisch für Schwarzer Berg) steht für:
 Svartfjell (Antarktika), Berg im Kempland, Antarktika
 Svartfjell (Norwegen), Berg in der Provinz Nordland, Norwegen